Jméno a příjmení Filip Dubský se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Filip Dubský (* 1985) – český judista, mistr republiky z roku 2006
Filip Dubský (* 1990) – český zápasník, reprezentant v klasickém stylu